JAF steht für:
 Justizamtfrau, eine Amtsbezeichnung
 J. u. A. Frischeis, österreichischer Großhändler für Holz und Holzwerkstoffe in Europa
 Japan Automobile Federation (日本自動車連盟), der größte Automobilclub Japans
 JavaBeans Activation Framework, Java-Programmierschnittstelle zum Verarbeiten unterschiedlicher Mime-Dateien
 Jetairfly (ICAO-Code), belgische Fluggesellschaft
 Flughafen Jaffna (IATA-Code), Flughafen in Sri Lanka

jaf steht für:
 Jara (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der tschadischen Sprachen

Siehe auch:
 Dschaf

Abkürzung